Ḩawallī kan syfta på:

Geografi

Kuwait 

 Muḩāfaz̧at Ḩawallī, provins, 
 Ḩawallī (provinshuvudstad i Kuwait), Muḩāfaz̧at Ḩawallī, 

Robotskapade Kuwaitförgreningar